Maria Sharapova era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Caroline Garcia ha sconfitto Karolína Plíšková con il punteggio di 7-67, 6-3.

Teste di serie 

 Karolína Plíšková (finale)
 Caroline Garcia (campionessa)
 Elise Mertens (quarti di finale, ritirata)
 Aryna Sabalenka (quarti di finale)

 Hsieh Su-wei (semifinale)
 Petra Martić (quarti di finale, ritirata)
 Danielle Collins (primo turno, ritirata)
 Maria Sakkarī (primo turno)

Qualificate 

  Veronika Kudermetova (secondo turno)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Jana Čepelová  (secondo turno)

 Zhang Yuxuan (secondo turno)
 Barbora Krejčíková (secondo turno)
 Xun Fangying (primo turno)

Wildcard 

  Liu Fangzhou (secondo turno)
  Karolína Plíšková

 Yuan Yue (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tianjin Open 2018